Завроктон (, от  — убивающий ящериц) — некрупный горгонопс из поздней перми Среднего Поволжья и Танзании. Входит в состав фауны Ильинского субкомплекса, предшествующего по времени знаменитым Северодвинским отложениям.

Описание 

Длина черепа 22 см, общая длина до 1,2—1,5 м. Сохранял достаточно большое количество (5 пар на верхней и 6 на нижней челюсти) заклыковых зубов. Глазницы небольшие, верхний профиль черепа слегка изогнут, понижается кпереди. Максилла и носовые кости сильно скульптированы.

Два вида:
 Типовой вид — S. progressus. Выделен в отдельный род в 1955 году А. П. Быстровым (описан А. П. Гартман-Вейнберг в 1938 году как вид африканского рода Arctognathus). В 1940 году И. А. Ефремов относил его к роду иностранцевия. Длина черепа 225 мм, преорбитальная длина 110 мм, ширина 150 мм. Череп относительно узкий, височное окно удлинённое, орбиты некрупные, скуловые дуги узкие. Нёбные бугры высокие, озубленные.
 Африканский завроктон. В 2007 году выяснилось, что южноафриканский горгонопс Aelurognathus parringtoni, найденный в грабене Рухуху в Танзании, относится к роду Sauroctonus. Вид был описан Ф. фон Хюне в 1950 году как Scymnognathus parringtoni. В 1970 году Д. Сигонье отнесла его к роду Aelurognathus. От типового вида отличается более высокой и широкой мордой, с массивным нижнечелюстным симфизом. Длина черепа 25 см, преорбитальная длина 13,5 см, ширина затылка 14 см.

Таким образом, завроктоны населяли и Северное, и Южное полушария.

Палеобиология 
Вероятно, наземный или полуводный хищник, охотившийся на некрупных дицинодонтов. Анализ скелета, проведённый Е. Гебауэр, показал возможность передвижения с выпрямленными передними ногами. В целом животное напоминало саблезубую кошку.

В изобразительном искусстве 

Знаменитая картина З. Буриана, названная «Завроктон и скутозавры», на самом деле изображает иностранцевию (у горгонопса на картине слишком высокий череп и малое число заклыковых зубов, на нижней челюсти их нет вообще).

Примечания

Литература 
 Орлов Ю. А. В мире древних животных. — М., 1961. — С. 166.
 
 Быстров А. П. Горгонопс из верхнепермских отложений на Волге. Вопросы палеонтол., изд. ЛУ, 1955. — Т. II. — С. 7—18.
 Ископаемые рептилии и птицы. Ч. 1. / под ред. М. Ф. Ивахненко и Е. Н. Курочкина. — : ГЕОС, 2008. — С. 139—140.

Ссылки 
 Gorgonopsia на сайте Mikko’s Phylogeny Archive.
 Theriodontia на сайте Paleofile.com
 Phylogeny and Evolution of the Gorgonopsia with a Special Reference to the Skull and Skeleton of GPIT/RE/7113 (‘Aelurognathus?’ parringtoni)

Горгонопсы
Синапсиды пермского периода